DSG puede referirse a:

 Dieta sin gluten, dieta en la que se excluye estrictamente el trigo, cebada, avena, centeno y todos sus derivados.

 Direct-Shift Gearbox, un tipo de caja de cambios empleada en automoción.

 Diversidad sexual y de género.

Marca de surf